Top 12 oder TOP-12 steht für:

 Top 12, Spielklasse der französischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach, siehe Französische Mannschaftsmeisterschaft im Schach #Modus
 DTTB-TOP-12, frühere Bezeichnung für das  Bundesranglistenturnier (Tischtennis)
 Europe TOP-12 im Tischtennis, siehe Europäisches Ranglistenturnier (Tischtennis) #Europe TOP-12